Gminy w USA:
 Harnett (ang. Harnett Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie New Hanover
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harnett (ang. Harnett County) – w stanie Karolina Północna